Het tennistoernooi US Open werd in 2003 bij de mannen voor de 123e keer gehouden. De als vierde geplaatste Amerikaan Andy Roddick won het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Spanjaard Juan Carlos Ferrero met 6-3, 7-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Andre Agassi (halve finale)
  Roger Federer (vierde ronde)
  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Andy Roddick (winnaar)
  Guillermo Coria (kwartfinale)
  Lleyton Hewitt (kwartfinale)
  Carlos Moyà (vierde ronde)
  Rainer Schüttler (vierde ronde)
  Sébastien Grosjean (eerste ronde)
  Jiří Novák (derde ronde)
  Paradorn Srichaphan (vierde ronde)
  Sjeng Schalken (kwartfinale)
  David Nalbandian (halve finale)
  Gustavo Kuerten (eerste ronde)
  Fernando González (derde ronde)
  Martin Verkerk (tweede ronde)
  Tommy Robredo (eerste ronde)

  Maks Mirni (eerste ronde)
  Agustín Calleri (tweede ronde)
  Mark Philippoussis (derde ronde)
  Félix Mantilla (eerste ronde)
  Younes El Aynaoui (kwartfinale)
  Wayne Ferreira (tweede ronde)
  Mardy Fish (tweede ronde)
  Albert Costa (tweede ronde)
 n/a 
  Mariano Zabaleta (eerste ronde)
  Jevgeni Kafelnikov (derde ronde)
  Feliciano López (eerste ronde)
  Gastón Gaudio (eerste ronde)
  Arnaud Clément (tweede ronde)
  Vincent Spadea (eerste ronde)
  Juan Ignacio Chela (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2003